Brożyna – góra w środkowej części Gór Ołowianych

Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Brożyna – polski kolarz szosowy
 Tomasz Brożyna – polski kolarz szosowy